Задвижка — в теплотехнике и гидротехнике трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды .
 Большая задвижка — для запирания дверей, ворот или ставен.
 «Задвижка» (; ок. 1777) — картина французского художника Жан-Оноре Фрагона́ра (1732—1806).
 Шиберная задвижка — трубопроводная арматура.

См. также 
 Засов (значения)
 Заслонка
 Замок (устройство)
 Ригель замка